Schwanenmühle bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Horbach im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, siehe Horbach (Pfalz)
 die älteste Mühle in Langenfeld-Wiescheid im Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen, siehe Langenfeld (Rheinland)#Sehenswürdigkeiten
 eine mittelalterliche Befestigungsanlage im Langenfelder Ortsteil Wiescheid, Nordrhein-Westfalen, siehe Motte Schwanenmühle